Paratomenticola är ett släkte av svampar. Paratomenticola ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paratomenticola